Grad u Danskoj:
 Køge, grad u regiji Zeland

Općina u Danskoj:
 Køge (općina), općina u regiji Zeland